Brotstraße heißen folgende Straßen:

 Brotstraße (Trier)
 Brotstraße (Rehlingen-Siersburg)

Siehe auch:
 Brotgasse